Geografia:
Indus, el principal riu del Pakistan.
Indus (Cària), fou un riu de Cària prop de la ciutat de Cibira.

 Astronomia:
Indus (constel·lació), és una constel·lació de l'hemisferi sud.